В одиночному розряді тенісного турніру Sparkassen Cup 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Яну Новотну 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Яна Новотна (фінал)
  Анке Губер (1-ше коло)

 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Юдіт Візнер (півфінал)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Патті Фендік (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sparkassen Cup (теніс)